Lilli (Anija), een plaats in de Estse gemeente Anija
 Lilli Natal, een stripalbum van Suske en Wiske
Personen
 Lilli Henoch, een Duitse atlete die vier wereldrecords brak en vermoord werd door de nazi's
 Lilli Palmer, een Duitse actrice
 Lilli Promet, een Ests schrijfster
 Lilli Schwarzkopf, een Duitse atlete gespecialiseerd in zevenkamp